De TT van Assen 1995 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1995. De race werd verreden van 22 tot 24 juni 1995 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspan 500 ccEnkel de top 15 van elke race is bekend

Externe links
Uitslagen op de officiële website van het wereldkampioenschap wegrace

1995
Wereldkampioenschap wegrace 1995